Ramdohr ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ramdohr (1613–1656), deutscher Jurist und Gesandter des Herzogs von Braunschweig
 Basilius von Ramdohr (1757–1822), deutscher Jurist, Journalist und Diplomat
 Enno Ramdohr (1888–1953), Bremer Staatsrat und Leiter der Bremer Finanzverwaltung
 Ernst Ramdohr (1839–1922), deutscher Gymnasiallehrer und Parlamentarier
 Gottlieb Christian von Ramdohr (1700–1773), kurhannoverscher Oberst
 Hans-Otto Ramdohr (1902–1969), deutscher SA-Führer in Schlesien, Leutnant der Abwehr und Ausbilder von Werwolf-Untergrundkämpfern
 Hermann August Ramdohr (1850–um 1920), deutscher Orthopäde und Besitzer des Zanderinstituts in Leipzig
 Hildegard Ramdohr (* 1925), deutsche Denkmalschützerin
 Johann Christian Ramdohr (1730–1803), deutscher Gymnasial-Konrektor, Pastor und Bienenzüchter
 Johann Daniel Ramdohr (1775–1866), Gerichtssekretär, Gründer einer Wohlfahrts-Stiftung
 Lilo Ramdohr (Lieselotte Fürst-Ramdohr; 1913–2013), Mitglied des näheren Freundeskreises der Münchner Studenten-Widerstandsgruppe Weiße Rose
 Ludwig Ramdohr (1909–1947), deutscher Kriminalpolizist in der Politischen Abteilung des KZ Ravensbrück
 Niclas Ramdohr (* 1967), deutscher Musiker, Komponist und Musikproduzent
 Paul Ramdohr (Apotheker) (1859–1939), deutscher Apotheker
 Paul Ramdohr (Mineraloge) (1890–1985), deutscher Mineraloge, Lagerstätten-Forscher, Pionier der Erz-Mikroskopie
 Philipp Friedrich Ramdohr (1694–1755), Leibchirurg des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg
 Wilhelm Albrecht Andreas von Ramdohr (1800–1882), hannoverscher Generalleutnant

Ramdohr steht für:

 Ramdohr (Adelsgeschlecht), eine deutsche Adelsfamilie
 Ramdohrstreit, Disput um die romantische Malerei ca. 1808
 Kurhannoversches Dragoner-Regiment „von Ramdohr“ (5. Kavallerie-Regiment), eine militärische Einheit des Kurfürstentums Hannover
 Paul-Ramdohr-Preis, ein Preis, der von der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft (DMG) an Nachwuchswissenschaftler verliehen wird
 Gustav Ramdohr AG, eine ehem. Firma für Getreide- und Baustoffhandel in Aschersleben